Рено — многозначное слово:

Автомобилестроение 
 Рено — французская автомобилестроительная компания.
 
 Бронеавтомобили «Рено»:
 Рено — оригинальный пулемётный бронеавтомобиль производства Renault (1914—1916).
 «Рено» Братолюбова — Некрасова — пулемётно-пушечный бронеавтомобиль (опытный образец 1915 года).
 Мгебров-Рено — пулемётный бронеавтомобиль с усиленным бронированием (Ижорский завод, 1915—1916).
 Рено — пушечный бронеавтомобиль (Путиловский завод, 1917—1920).
 Танки Renault:
 Рено FT () — французский лёгкий танк (1917—1918).
 Русский Рено — первый советский танк, аналог Renault FT-17 (Сормовский завод, 1920—1921).

Персоналии

Имя 
 
 
 Рено III:
 Рено III (1093—1148) — пфальцграф Бургундии с 1127, граф Макона и Вьенна с 1102, сын графа Бургундии Этьена I Храброго.
 Рено III де Три (ум. 1327) — граф Даммартена с 1316. 
 Рено IV де Понс (1300/1304—1356) — сеньор Риберака и Понса, виконт Карла и части Тюренна. 
 Рено V д’Обюссон ((ок.1130 — после 1185) — виконт Обюссона с ок. 1150. 
 Рено V де Понс (ок. 1330—1356) — сеньор Понса, Риберака и Монфора, виконт Карла и части Тюренна. 
 Рено VI де Понс (ок. 1350—1417) — сеньор де Понс, виконт Карла (до 1392) и части Тюренна, сеньор Риберака, Монфора, Айлака, Карлю, Плассака, островов Маренн и Олерон. Военачальник и дипломат на службе королей Франции.
 Рено Бургундский (ум. 1321) — граф Монбельяра с 1282 года.
 Рено Вандомский (ум. 1016) — французский государственный и церковный деятель. 
 Рено д’Эрбо (ум. 843) — граф д’Эрбо, аквитанский дворянин.
 Рено де Гранье (1140/45—1200/1204) — сеньор Сидона.
 Рено де Даммартен (1165/1170—1227) — граф Даммартена, граф Булони, граф Омаля, граф Мортена, старший сын графа Даммартена Обри III и Матильды (Мабиль) де Клермон. 
 Рено де Куртене (1100—1194) — сеньор де Куртене, 1-й барон Саттон из Беркшира, третий сын Миля, сеньора де Куртене, и Ирменгарды, дочери Рено II, графа Невера.
 Рено де Монс (ум. 973) — граф Монса, брат Гарнье де Валансьена.
 Рено де Пресиньи (1227—1270) — сеньор де Маран, Оруэ, Бридоре, Ранже и ла-Бретинье, маршал Франции.
 Рено де Форе (1224—1270) — граф Форе и (по правам жены) сеньор де Божё. Сын Гига IV.
 Рено де Шатильон (1123—1187) — французский рыцарь, участник Второго крестового похода.

Фамилия 
 
 Рено, Борис (род. 1946) — югославский и хорватский хоккеист.
 Рено, Брент (1971—2022) — американский журналист, писатель, режиссер документальных фильмов и фотожурналист.
 Рено, Джессе (1823—1862) — американский кадровый военный.
 Рено, Жан (род. 1948) — французский киноактёр.
 Рено, Жозеф Туссен (1795—1867) — французский востоковед.
 Рено, Жорж (1893—1975) — французский шахматист.
 Рено, Крис (род. 1966) — американский иллюстратор, кинорежиссёр, раскадровщик, графический дизайнер и актёр озвучивания.
 Рено, Лин (род. 1928) — французская актриса.
 
 Рено, Мадлен (1900—1994) — французская актриса театра и кино.
 
 Рено, Михаил Александрович (1862—1932) — русский офицер и общественный деятель, член III Государственной думы от Одессы, крупный землевладелец.
 Рено, Морис (1861—1933) — французский оперный певец (баритон).
 Рено, Мэри (1905—1983) — английская писательница.
 Рено, Николя (1771—1828) — французский генерал, участник революционных и наполеоновских войн.
 Рено, Сесиль-Эме (1774—1794) — француженка, дочь владельца бумажной лавочки в Сите, жертва Террора.
 Рено, Стефан (род. 1968) — французский бадминтонист.
 Рено, Фернан (1865—1909) — французский промышленник, основавший вместе со своими братьями Луи и Марселем компанию Renault.
 Рено, Филипп (род. 1962) — французский гребец-каноист.
 Рено, Эрик (род. 1961) — французский гребец-каноист.

Составная фамилия 
 Рено де Монлозье, Франсуа Доминик де (1755—1838) — французский политик и историк-публицист.

Топоним 
 Рено — река в северной Италии

См. также 
 Рино (значения)